Hoppe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Heinrich Hoppe
 Henri Hoppe